Данная статья представляет собой список футболистов, оформивших «хет-трик», то есть забивших три гола в одном матче, в матчах шотландского Премьершипа с момента его основания в июле 2013 года.

Первый «хет-трик» в истории шотландского Премьершипа оформил игрок «Селтика» Йоргос Самарас, отпраздновавший данный успех 28 сентября 2013 года в матче с «Килмарноком».

Шотландский форвард глазговского «Селтика» Ли Гриффитс и бывший нападающий «Росс Каунти» Лиам Бойс являются рекордсменами чемпионата Шотландии по этому показателю — на их счету по 4 матча, в которых они трижды и более раз поражали ворота соперников.

На сегодняшний день за всю историю шотландского Премьершипа был забит 41 «хет-трик».

Список хет-триков

Суммарная статистика 
В таблице приведено количество «хет-триков» для игроков, сделавших два и более «хет-трика».

См. также 
 Список хет-триков шотландской Премьер-лиги

Примечания 

Чемпионат Шотландии по футболу
Списки хет-триков в футболе